Alaxai József (1757–1806 körül) egyházi író, műfordító
 Alaxai József (1940–2012) labdarúgó (Debreceni VSC, Eger)